Sony Open Tennis 2014 – tenisowy turniej ATP w sezonie 2014 z cyklu Sony Open Tennis rozgrywany w dniach 19–30 marca 2014 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 720 380 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014